Лас Кардонас има више значења:

 Лас Кардонас (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Кардонас (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику